313-й штурмовой авиационный полк, он же до сентября 1941 года «313-й отдельный разведывательный авиационный полк» — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в 1940 году. На 22 июня 1941 года базировался в Слепнянке (на сегодняшний день в черте Минска), находясь в подчинении Западного Особого военного округа, имея на вооружении 20 самолётов СБ, 67 экипажей (из них боеготовых 38)

В составе действующей армии как 313-й отдельный разведывательный авиационный полк с 22 июня 1941 по 2 сентября 1941, как 313-й штурмовой авиационный полк с 26 октября 1941 по 14 июля 1942 и с 30 августа 1942 по 18 марта 1943 года.

В 8 утра 22 июня 1941 года получил приказ осуществить разведку в районах Сувалок и Августова, что полк сделал, при этом нанеся бомбовый удар по колонне противника и затем, в первые дни войны продолжает подобную боевую деятельность, в том числе нанося ночные удары и даже по объектам в Восточной Пруссии . Также 22 июня 1941 года самолётами полка в район Белостока был переброшен И.В. Болдин, заместитель командующего войсками Западного Особого военного округа. С 23 июня 1941 года штаб, части обеспечения, незадействованные экипажи уже начали переброску под Могилёв

К 28 июня 1941 года в полном составе перелетел на аэродром Луполово близ Могилёва и 29 июня 1941 года самолёты полка нанесли бомбоштурмовой удар по колоннам врага у Бобруйска и переправам через Березину, и затем в течение июля 1941 года полк совершил сотни боевых вылетов в районы Слуцка, Глуска, Старых Дорог, Бобруйска, Борисова, Березино, Белыничей - всюду, где замечалось скопление немецких войск и техники. Кроме того 25-30 июня 1941 года лётчики полка устанавливали связь и местонахождение окружённых сухопутных частей фронта. Вылеты осуществлялись и на штурмовиках Ил-2, эскадрилья которых прибыла в полк в первых числах июля 1941, и на которую была возложена задача обороны Могилёвского района. Так 8 июля 1941 года полк вместе с полками 43-й истребительной авиационной дивизии наносит мощный удар по всем выявленным на участке немецким аэродромам и полевым площадкам. 12 июля 1941 года полк перебазировался с Луполовского аэродрома под Вязьму и в дальнейшем до конца августа 1941 года действует на Смоленском направлении.

В конце августа 1941 года выведен в резерв.

В конце октября 1941 поступил в распоряжение командования 52-й армии, действовал в ходе Тихвинских оборонительной и наступательной операций, действует в районе Малой Вишеры, Чудова, Новгорода, прикрывает Октябрьскую железную дорогу. В 1942 году участвует в Любанской операции. В начале июня 1942 года поступил в состав 1-й ударной авиагруппы и продолжал действовать на Волховском фронте, в июле 1942 года  выведен на переформирование.

В конце августа 1942 года переброшен под Сталинград, войдя в состав 291-й штурмовой авиационной дивизии вместо 30-го бомбардировочного авиационного полка. С 6 сентября 1942 года наносит штурмовые удары в районах Воропаево — Кузьмичи — Древний Вал — Конный разъезд, в ноябре 1941 года - в районах хутора Бородки и балки Сухая Мечетка. К 10 декабря 1942 года полк был изъят из состава дивизии и передан в состав 228-й штурмовой авиационной дивизии, продолжавшей действовать западнее Сталинграда.

18 марта 1943 года за проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм всего личного состава в разгроме фашистских войск под Сталинградом Приказом НКО СССР №128 и Директивой Штаба ВВС КА №512339 от 21 марта 1943 года полк преобразован в 79-й гвардейский штурмовой авиационный полк

Подчинение

Командиры 
 капитан Бородин Иван Дмитриевич, 19.09.1940 -
 майор Петров Г. И., на 22.06.1941
 майор Бородин Иван Дмитриевич, 01.1943 — 18.03.1943

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Справочник

Штурмовые авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Разведывательные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году